W Polsce 
 Iłownica – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo 
 Iłownica – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica

 Iłownica – gromada

 Iłownica – rzeka w woj. śląskim, w pow. bielskim